Хакубал има више значења:

 Хакубал (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Хакубал (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хакубал (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику